Rapold ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rapold (1920–2018), Schweizer Offizier und Militärhistoriker
 Martin Rapold (* 1973), Schweizer Schauspieler
 Max U. Rapold (1925–2006), Schweizer Verleger
 Patrick Rapold (* 1975), Schweizer Schauspieler und Pianist

Siehe auch:
 Rabold
 Rappold
 Rappolt